Gradesjka Reka (makedonska: Градешка Река) är ett vattendrag i Nordmakedonien. Det ligger i kommunen Opsjtina Novaci, i den södra delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Skopje.

Trakten runt Gradesjka Reka består i huvudsak av gräsmarker. Trakten runt Gradesjka Reka är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer. Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Källor 

Vattendrag i Novaci (kommun)